Гордон, Дональд:
  (1901—1969) — британский и канадский предприниматель, президент Канадской национальной железной дороги (1950—1966).
  (род. 1959) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Торонто Блю Джейс» и «Кливленд Индианс».